Forconi – attrezzi agricoli
 Riccardo Forconi – ciclista su strada italiano
 Sergio Forconi – attore italiano